Козачківський Аверкій — український гравер 1-ї половини 18 століття.
 Козачківський Осип (1771—1817) — викладач, ректор Переяславської семінарії.

Див. також 
 Козачковський